Передове́ (до 1945 року — Уркуста; ) — село в Україні, у Балаклавський район Севастопольської міськради. Населення становить 668 осіб.

Географія 
Селом протікає річка Корань-Чокрак.

Населені пункти Балаклавського району